2 miejscowości w Polsce:

 Dorotów – osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Dorotów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski